Sørreisa est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Troms.

Localités 
 Djupvåg () ;
 Furøy () ;
 Gottersjord () ;
 Grunnreisa () ;
 Hemmingsjord () ;
 Rabbåsen () ;
 Reinelv () ;
 Skøelva () ;
 Smørsgård () ;
 Sørreisa / Orjješ-Ráisa ().

Commune dans le comté de Troms